Конклав 1830—1831 годов был созван после смерти Папы Пия VIII и проходил с 14 декабря 1830 года по 2 февраля 1831 года и завершился избранием Бартоломео Альберто Капеллари Папой римским Григорием XVI.

Ситуация вокруг Конклава 
Папа Пий VIII скончался в четверг, 30 ноября 1830 года, в возрасте шестидесяти девяти лет. 11 декабря, губернатор Рима, монсеньор Бенедетто Каппеллетти сообщил кардиналам, что в Риме имел место заговор с участием Бонапартов — племянников кардинала Жозефа Феша. Один из заключённых был передан российскому министру, поскольку его матерью была родившаяся в России Екатерина Вюртембергская. Феш отказался просить своих племянников покинуть Рим. Бумажная бомба взорвалась под окнами Конклава. Конклав открылся в атмосфере высокой напряжённости.

Описание 
Когда Конклав созвали 14 декабря 1830 года, в нём приняли участие около 45 из 54 живущих кардиналов, восемь из которых не были итальянцами. Бартоломео Пакка председательствовал как декан Священной коллегии.

Столкновение кандидатур 
Первоначально главными кандидатами были Эммануэле де Грегорио и Бартоломео Пакка, которые были папабилями на Конклаве 1829 года, а также Джакомо Джустиниани, который был папским дипломатом обладающий большим стажем служения, но на которого наложил вето король Испании Фердинанд VII. Джустиниани служил апостольским нунцием в Мадриде и спровоцировал враждебность премьер-министра в церковных делах и королевы Кристины относительно наследования трона.

Поиск компромисса 
С первого дня подсчёта голосов, который был 15-го и до 27-го, голоса довольно равномерно распределились между кардиналами де Грегорио и Пакка. Однако, в конце концов стало ясно, что ни один из папабилей, на которого не наложено вето, не может получить поддержку двух третей кардиналов, и князя Меттерниха, желающего иметь очень сильного Папу твердо держащегося против революционного потопа, преследовавшего Европу в период Конклава. Тогда вмешался кардинал Джузеппе Альбани, который возглавлял проавстрийскую группировку на Конклаве и поддерживал кандидатуру Пакки. Он предложил, в качестве своей кандидатуры, кардинала Винченцо Макки, бывшего апостольского нунция в Париже, но лишь немногие из других кардиналов считали Макки подходящим для папства. Король Франции Луи-Филипп поручил кардиналу д’Изоару наложить вето на избрание Макки в случае необходимости. Кардинал Томмазо Бернетти, который соперничал с кардиналом Альбани за пост государственного секретаря, поддержал кардинала де Грегорио.

Альтернативная кандидатура 
Кардинал Мауро Каппелари появился в качестве альтернативной кандидатуры как де Грегорио, так и Макки, только тогда, когда Конклав успешно продвигался, но, несмотря на то, что Альбани работал против него, Каппеллари, в конечном итоге, взял инициативу в свои руки и победил на выборах.

Ни один конклав с тех пор не продолжался более одной недели, но в то же время ни один конклав с 1667 года не длился менее трёх недель. Конклаву потребовалось восемьдесят три баллотировки, чтобы кандидат набрал большинство в две трети, тогда как ни один Конклав с тех пор не набирал более четырнадцати баллотировок.

Каппеллари, тогдашний священник-камальдул и префект Священной Конгрегации Пропаганда Веры, был также последним Папой не епископом, на момент своего избрания.

Статистика Конклава

Примечания 

Конклавы
Григорий XVI
События 1830 года
События 1831 года
1830 год в религии
1831 год в религии